Medvedev (en russe : Медведев) est un nom de famille russe dérivé de medved (медведь) « ours » ; il peut faire référence à :

Patronyme 
 Dmitri Anatolievitch Medvedev (né en 1965), homme politique russe, troisième président de la fédération de Russie.
 Aleksandr Ivanovitch Medvedev (né en 1955), vice-président de la compagnie russe Gazprom.
 Alexandr V. Medvedev (né en 1985), lauréat de concours de mathématiques.
 Alekseï Medvedev (né en 1977), footballeur russe.
 Aleksey Medvedev (né en 1972), lutteur biélorusse.
 Andreï Medvedev (né en 1974), ancien joueur de tennis ukrainien.
 Andrei Medvedev (né en 1996), ex-commandant mercenaire russe de la société militaire privée groupe Wagner
 Andrey Medvedev (né en 1990), gymnaste artistique israélien.
Daniil Medvedev (né en 1996), joueur de tennis russe.
 Fedor Andreïevitch Medvedev (1923-1993, historien soviétique des mathématiques.
 Ievgueni Medvedev (né en 1982), joueur de hockey sur glace russe.
 Jaurès Aleksandrovich Medvedev (1925-2018), biologiste russe.
 P.J. Medvedev, artiste qui a peint un tableau représentant la chute de la météorite de Sikhote-Aline du , dont il a été témoin.
 Roy Medvedev (né en 1925), historien et dissident russe.
 Serge Medvedev (Bolchévik) (1885-1937) révolutionnaire, métallurgiste et syndicaliste russe.

Medvedeva 
Medvedeva, la forme féminine de Medvedev, peut faire référence à :
 , nom de deux sportives russes.
 Galina Medvedeva (née en 2001), taekwondoïste russe.
 Larisa Medvedeva (née en 2001), taekwondoïste russe.
 Natalia Medvedeva (1958-2003), mannequin et écrivaine russe
 Natalia Medvedeva (née en 1971), ancienne joueuse de tennis ukrainienne, sœur d'Andreï Medvedev.
 Svetlana Medvedeva (née en 1965), épouse de Dmitri Medvedev.

Sciences 
 (17000) Medvedev, astéroïde nommé d'après Alexandr V. Medvedev.

Notes et références 

Patronyme russe
Nom de personne évoquant l'ours